Рауль I (*Raoul I бл. 882  —до 898) — король Аквітанії у 889—893 роках.

Життєпис 
Походив з роду Робертинів. Старший син Одо I, графа Парижу, та Теодрати Труаської. Народився Рауль близько 882 року. 888 року його батько обрано новим королем Західно-Франкського королівства. У 889 році після підкорення Аквітанії Одо I призначив Рауля новим королем Аквітанії. Проте він був суто номінальним. Напевне знаходився у старовинній столиці Аквітанії — ліможе.

Про панування Рауля I нічого невідомо, окрім того, що він був королем Аквітанії. Напевне фактично керував герцог Рамнульф II з огляду на малий вік короля. У 890 року Аквітанія фактично повстала проти Рауля та Одо I. Боротьба тривала до 893 року, коли землі Аквітанії захопив Вільгельм I з династії Гільємідів.

Рауль помер до 898 року, оскільки в хроніках є згадка, що жоден з синів Одо I не дожив до 15-річного віку.

Джерела 
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (481—987). Première partie: Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens, Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1, Patrick van Kerrebrouck (éd.), Villeneuve d'Ascq, 1993.
 | KINGS OF FRANCE 888—898 and 922—936 

Королі Аквітанії